Павел Бутягин:
 Бутягин, Павел Васильевич (1867—1953) — русский советский микробиолог. Заслуженный деятель науки РСФСР.
 Бутягин, Павел Юрьевич (1921—2013) — учёный-химик, один из основателей советской школы механохимии, лауреат Государственной премии России (1993), премии имени П. А. Ребиндера (2007), соросовский профессор (1998).